Graue Presse steht für:

 Graue Literatur
 Graue Presse, ein ehemaliges Weingut in Wahnsdorf, heute Ortsteil von Radebeul, Landkreis Meißen, Sachsen
 Weingut „Graue Presse“, denkmalgeschützte Toreinfahrt des ehemaligen Weinguts in Radebeul-Wahnsdorf
 Graue Presse, die hölzerne Doppelspindel-Weinpresse des ehemaligen Weinguts Graue Presse, heute als Kulturdenkmal im Außenbereich der Hoflößnitz ausgestellt
 Graue Presse, ein ehemaliges Weingut in Kötitz, heute Ortsteil von Coswig, Landkreis Meißen, Sachsen
 Graue Presse, ein ehemaliges Weingut in Sörnewitz (Coswig), heute Ortsteil von Meißen, Landkreis Meißen, Sachsen